Седерстрем — прізвище.

Відомі носії:

 Елізабет Седерстрем (, уроджена Olow; (1927 — 2009) — шведська оперна співачка, сопрано
 Густаф Седерстрем (; (1865 — 1958) — шведський легкоатлет, олімпійський чемпіон з перетягування канату
 Маріт Седерстрем (; (*1962) — шведська яхтсменка, олімпійська медалістка